Голу́бкин — русская фамилия; женская форма — Голу́бкина.

Известные носители 
 Голубкин, Николай Николаевич (род. 1974) — советский и российский футболист.

Голубкина 
 Голубкина, Анна Семёновна (1864—1927) — скульптор.
 Голубкина, Лариса Ивановна (род. 1940) — советская актриса и певица, телеведущая.
 Голубкина, Людмила Владимировна (1933—2018) — советский и российский драматург, педагог.
 Голубкина, Мария Андреевна (род. 1973) — российская актриса театра и кино, дочь Л. И. Голубкиной.

См. также